Dénommé Tournoi de France et non reconnu officiel par la FFT, le championnat se termine le  août.

tournoi

Sources 

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5877862/f4.zoom.langFR (quarts de finale)
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5877896/f4.zoom.langFR (demi-finales)
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5877904/f4.zoom.langFR (finale)

Tournoi de France de tennis
Tennis masculin en 1943
Sport en France en 1943